Ruské příjmení Šarapov () má více nositelů:

Maria Šarapovová (* 1987), ruská tenistka
Oleg Šarapov (1967–2007), ruský fotbalista
Ruslan Šarapov (*1967), běloruský judista
Vitalij Šarapov, (1967–1999), ruský fotbalista, bratr Olega

Ruská příjmení